Glostrup Idræts Club – Atletik & Motion er en afdeling i Glostrup Idræts Club (som regel forkortet Glostrup IC eller blot GIC) som er en idrætsforening i Glostrup. Afdelingen har godt 100 medlemmer. Glostrup IC – Atletik & Motion blev grundlagt den 1. april 1922.

Klubben træner på Glostrup Stadion og i vægtkælderen på Vestervangskolen. Glostrup Stadion blev ombygget i 1979 med kunstofbelægning og genindviet den 29. maj 1980. I efteråret 2007 opførtes en ny tribune, under hvilken Glostrup IC – Atletik & Motion har sit klublokale og materieldepot.

Glostrup Idræts Club havde sin storhedstid i slutningen af 1970'erne og i 1980'erne med aktive som Jens Smedegaard, der repræsenterede klubben i perioden 1977-80, og Dorthe Rasmussen, som vandt et utal af medaljer til klubben. 

GIC Atletik blev i 1990 kåret som "Årets klub i dansk atletik", og i 1991 blev Steen E. Jensen kåret som "Årets leder i dansk atletik".

OL-deltagelser  

Glostrup Idræts Club har haft to deltagere med til de Olympiske Lege i atletik. Jens Smedegaard deltog ved de Olympiske Lege i Moskva i 1980, hvor han blev slået ud i semifinalerne på 400 meter, mens Dorthe Rasmussen fire år senere opnåede en 13.-plads i maratonløbet ved de olympiske lege i Los Angeles.

Dorthe Rasmussen var også udtaget til de olympiske lege i Seoul i 1988 men måtte meldte afbud på grund af en skade.

Danske og nordiske rekorder 

Atleter fra Glostrup IC har igennem tiden i alt sat (eller tangeret) 31 danske rekorder i atletik. Klubben første rekordsætter var Ole Kajberg, der som 18-årig i 1964 satte ny dansk rekord i længdespring med 7,34 m, og som senere samme år også satte ny rekord på 200 m hækkeløb med 25,3 sekunder. Året efter tangerede Tommi Larsen 100 m-rekorden på 10,6 sekunder, ligesom han var med på det hold, der satte dansk rekord på 4 × 100-meterløb. De sidste 27 rekorder er fordelt på to udøvere, idet Jens Smedegaard har sat 14 rekorder på distancerne 100 m, 200 m og 400 m, mens Dorthe Rasmussen har sat 13 rekorder på distancer fra 1000 m til maratonløb.

Tre af rekorderne var også nordiske rekorder, da de blev sat:

 

Jens Smedegaards nordiske rekord i 200 meter løb blev sat i samme løb, som Pietro Mennea satte sin fantastiske verdensrekord på 19,72 sekunder, som stod indtil 1996, hvor den blev slået af Michael Johnson.

Følgende GIC'ere er pr. 2018 indehavere af danske rekorder.

Danske mestre 

Følgende udøvere fra Glostrup IC har vundet danske mesterskaber i atletik. Listen omfatter kun mesterskaber vundet, mens udøveren repræsenterede Glostrup IC. Nogle udøvere har også vundet danske mesterskaber for andre klubber.

DM for hold 

Glostrup IC's kvindehold vandt en bronzemedaljer i Danmarksturneringen i atletik i 1983, og har som det bedste resultat derudover opnået to fjerdepladser.

 Kvinder
  (1): 1983.
 Nr. 4 (2): 1982, 1984.

Se også 
 :Kategori:Atleter fra Glostrup IC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Glostrup IC – Atletik & Motion
 Dansk Atletik Forbunds Glostrup Idræts Club statistik 
 Glostrup Idræts Club 100 år (1918-2018)

Noter 

Atletikklubber i Danmark
Idræts Club - Atletik & Motion
Glostrup IC
Etableret i 1922